Kong Svends Høj (dt. ‚König-Sven-Hügel‘) ist der Name folgender Grabanlagen in Dänemark:

 Kong Svends Høj (Egedal)
 Kong Svends Høj (Lolland)